Кривуха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривуха — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Кривуха — деревня в Дновском районе Псковской области.

Украина 
 Кривуха — село в Дубенском районе Ровненской области.